Quartz Blow Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Quartz Blow Creek (Etheridge River), Nebenfluss des Etheridge River in Queensland
 Quartz Blow Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland